Der Hyundai HB20 ("HB" steht für "Hyundai Brasil") ist ein Kleinwagen des südkoreanischen Automobilherstellers Hyundai.

Erste Generation (HB, 2012–2019) 

Die Produktion der ersten Generation startete am 12. September 2012 im brasilianischen Piracicaba als Flexible Fuel Vehicle. 2015 wurde der Kleinwagen überarbeitet, seit 2016 wird der HB20 nach Paraguay und Uruguay exportiert.

Im Jahr 2016 war der HB20 mit 121.616 Neuzulassungen nach dem Chevrolet Onix das am zweithäufigsten verkaufte Fahrzeug in Brasilien.

Karosserievarianten 
 HB20: fünftüriges Schrägheck (09/2012–10/2019)
 HB20X: fünftüriger Crossover (01/2013–10/2019)
 HB20S: viertürige Limousine (04/2013–10/2019)

Technische Daten 
Für den Kleinwagen stehen zwei Ottomotoren in drei Leistungsstufen zur Auswahl, die alle auch mit Ethanol betrieben werden können.

Zweite Generation (BR2, seit 2019) 

Im September 2019 wurde die zweite Generation des HB20 vorgestellt. Zunächst kam im Oktober 2019 das Schrägheck HB20 und die Limousine HB20S in den Handel. Der HB20X folgte später. Eine überarbeitete Version der Baureihe wurde im Juli 2022 präsentiert. Anlässlich der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 präsentierte Hyundai den HB20 im Oktober 2022 als Sondermodell Special Series FIFA World Cup Qatar 2022.

Karosserievarianten 
 HB20: fünftüriges Schrägheck (seit 10/2019)
 HB20S: viertürige Limousine (seit 10/2019)
 HB20X: fünftüriger Crossover (01/2020–12/2021)

Technische Daten 
Für die zweite Generation stehen drei Ottomotoren zur Auswahl, die alle auch mit Ethanol betrieben werden können.

Einzelnachweise

Weblinks 

 Offizielle Website Brasilien

Kleinwagen
Kombilimousine
Limousine